

Sigle 
 (sistema) Lineare Tempo-Invariante: Sistema dinamico lineare stazionario
 Learning Tools Interoperability: Interoperabilità degli strumenti di apprendimento

Codici 
 LTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Altai (Mongolia)
 lti – codice ISO 639-3 della lingua leti

Letteratura 
 LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo (LTI – Notizbuch eines Philologen) – libro di Victor Klemperer del 1947